Michał IV Paflagończyk (1010-1041) – cesarz bizantyjski 1034-1041
 Michał IV Autorejan – patriarcha Konstantynopola 1207-1213